Viktor Andersson kan avse följande personer:

Wiktor Andersson, svensk skådespelare, (1887–1966)
Viktor Andersson, finländsk modellbyggare (1909–1991)
Viktor Andersson, svensk innebandyspelare (född 1982)
Viktor Andersson, svensk skicrossåkare (född 1992)